Regeneración puede referirse a:

Palingenesia (παλιγγενεσία), concepto de origen filosófico, con aplicación a la moral, la política, la religión, etc.
Regeneracionismo, concepto intelectual y político (tendencia a regenerar en una comunidad los valores morales y sociales que se consideran perdidos o aminorados), que denomina distintos movimientos en distintos lugares y periodos históricos:
El movimiento regeneracionista (entre los siglos XIX y XX en España);
La rebelión de Manuel Ignacio de Vivanco (en 1841 en Perú, durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra);
El período de la Regeneración en Colombia (entre 1878 y 1898).
Regeneración, en ciencias de la Tierra:
Regeneración de suelos;
Regeneración de playas;
Anexo:Proyecto de regeneración de la playa de El Burrero;
Regeneración de paisajes;
Regeneración de territorios.
Regeneración, en biología y medicina, la capacidad de un organismo para reconstruir por sí mismo sus partes dañadas o perdidas.
Regeneración en planarias;
Tubo de regeneración, que sirve de guía para el crecimiento de una nueva prolongación neuronal;
Técnica de regeneración ósea guiada, técnica de estimulación para la formación de hueso nuevo;
Regeneración tisular guiada, una técnica periodontal.
Regeneración moral (hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada).
Regeneración religiosa:
Conversión religiosa;
Reforma cisneriana;
Reforma protestante;
Contrarreforma católica;
Integrismo;
Fundamentalismo;
Cristiano renacido.
Reciclaje (someter las materias desechadas a determinados tratamientos para su reutilización).

Nombres de distintas instituciones
Unión por la Regeneración de Rusia, organización política clandestina antibolchevique.
Sociedad para la Regeneración de China.
Bloque Regeneración, partido político de ámbito regional de la comunidad autónoma de Cantabria (España).
 Regeneración, periódico mexicano de tendencia anarquista fundado por los hermanos Flores Magón en 1900.
 Regeneración, periódico mexicano, órgano de difusión de la organización MORENA, fundado en 2010.

Otros usos
 Regeneración, concepto de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who.
 His Regeneration (Su regeneración), película de Gilbert M. Anderson, 1915.

Enlaces externos

Referencias